The Crimson Circle – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Santa Barbara Films
The Crimson Circle – film del 1922 diretto da George Ridgwell
Der rote Kreis (The Crimson Circle) – film del 1929 diretto da Friedrich Zelnik
Il cerchio rosso (The Crimson Circle) – film del 1936 diretto da Reginald Denham
Il cerchio rosso (Der rote Kreis –  tit. inglese The Crimson Circle) – film del 1960 diretto da Jürgen Roland

Pagine correlate 
Il cerchio rosso